Parc Mediterrani de la Tecnologia, parc científic i tecnològic ubicat a Castelldefels
 Tub fotomultiplicador (del seu nom en anglès Photomultiplier Tube), dispositiu electrònic que converteix la llum en corrent elèctric
 Toxina de Pasteurella multocida (del seu nom en anglès Pasteurella Multocida Toxin), toxina bacteriana produïda per la Pasteurella multocida
 Program Map Table, informació sobre cada programa implicat en una transmissió amb MPEG-2 Transport Stream
 Pmt també és l'abreviatura de la piemontita, mineral sorosilicat del grup de les epidotes